est le titre américain des œuvres suivantes :
 Drame en trois actes, roman d'Agatha Christie, publié en 1934 sous le titre  aux États-Unis, puis en janvier 1935, sous le titre  au Royaume-Uni ;
 Meurtre en trois actes (Murder in Three Acts), téléfilm américain de Gary Nelson, avec Peter Ustinov et Tony Curtis, diffusé en 1986 ;
 Drame en trois actes, téléfilm britannique de la série télévisée Hercule Poirot, réalisé par Ashley Pearce, d'après le roman Drame en trois actes, d'Agatha Christie.

Homonymie de titre